Judith Hassine, plus connue sous le nom de Judith, est une chanteuse française, née le . Elle est connue pour sa participation en septembre et octobre 2006 à la sixième saison de Star Academy.

Biographie 
Fille d'un père français d'origine marocaine et d'une mère française d'origine algérienne, Judith participe à la  de Star Academy sur TF1 à l'âge de 16 ans.

Elle participe au clip du , Porque te vas.

À la suite de cette expérience, elle signe sur le label indépendant Bamago. Son premier single Fais passer le mot sort en . Il est suivi de Te passe pas de moi, en . Son premier album, Si l'on s'en souvient, distribué par Warner Music et réalisé par Frank Authié, sort le .

Elle fait partie du collectif Paris Africa, qui sort le single Des ricochets au profit de l'Unicef. Elle fait également partie du collectif Génération Goldman et interprète On ira en duo avec Florent Mothe sur l'album éponyme. Elle participe au single caritatif Je reprends ma route en faveur de l'association Les voix de l'enfant.

Pour son deuxième album, elle propose aux producteurs de MyMajorCompany de la produire. Elle reçoit les  nécessaires. Le , elle sort son second opus intitulé Tombée du lit qui comprend les singles Badaboum et Le Bon Vent. Dans un même temps, elle collabore sur le morceau La Moitié du Chemin, du chanteur Dumè.

Discographie

Albums

Singles 
2010 : Fais passer le mot
2011 : Te passe pas de moi
2011 : Là où je vais
2013 : Badaboum
2014 : Le bon vent

Notes et références

Liens externes

 Concert privé France Bleu | Judith et Grand Corps Malade sur francebleu.fr le 

Chanteuse française du XXIe siècle
Participant à Star Academy
Naissance en mai 1990